Murchison est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes 

 Ira Murchison (1933-1994), un athlète américain spécialiste du 100 mètres ;
 Loren Murchison (1898-1979), un athlète américain ;
 Roderick Murchison (1792-1871), un géologue britannique, (voir aussi Médaille Murchison).

Toponymes

Le comté de Murchison, une zone d'administration locale dans l'est de l'Australie-Occidentale ;
 Murchison, un village de l'État de Victoria.

Le promontoire Murchison, le cap le plus septentrional du Canada continental.

Murchison, une ville située dans le Texas.

Murchison, une ville de l'île du Sud.

Le parc national Murchison Falls, un parc situé au nord-ouest de l'Ouganda.

Hydronymes

Le fleuve Murchinson, second plus long cours d'eau de l'Australie occidentale.
 Le lac Murchison, un réservoir dans l'Ouest de la Tasmanie.

Murchison, rivière de l'Île du Sud en Nouvelle-Zélande.

Les chutes Murchison, chutes sur le Nil en Ouganda, entre le lac Kyoga et le lac Albert.

Astronomie

L'observatoire de radioastronomie de Murchison, un observatoire situé en Australie occidentale.
 Le Murchison Widefield Array, un radiotélescope situé en Australie occidentale.

Objets naturels 
 La météorite Murchison : tombée le  près de ce village australien, cette météorite primitive en prend le nom selon la tradition suivie par la société savante meteoritical society chargée de ces dénominations.

Autres 
 La médaille Murchison, une distinction dans le domaine de la géologie.

Homonymie d'hydronyme